Le Championnat d'Allemagne masculin de handball 2012-2013 est la soixante quatrième édition de cette compétition.

Le championnat de Division 1 de handball est le plus haut niveau du championnat d'Allemagne de ce sport. Dix-huit clubs participent à la compétition. À la fin de la saison, le leader est désigné Champion d'Allemagne, les trois premiers sont qualifiés pour la Ligue des champions et les ,  et  se qualifient pour la Coupe de l'EHF.
Les équipes classées ,  et  à l'issue de la saison, descendent en 2.Bundesliga. Elles seront remplacées par les trois meilleurs clubs de cette même division.

Participants

Localisation

Compétition

Classement 

|}

Champion d'Allemagne 2012-2013 

Effectif 

 Entraîneur :  Alfreð Gíslason

Résultats

Statistiques et récompenses

Meilleurs buteurs

Récompenses 
 Meilleur joueur du championnat :  Domagoj Duvnjak

Notes et références 

2012-2013
Handball M1
Allemagne M1